Когалы — топоним в Казахстане:
 
 Когалы — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Когалы — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Когалы — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Когалы (быв. Военка) — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Когалы — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области